Vanadijum hlorid se može odnositi na:

Vanadijum(-{II}-) hlorid
Vanadijum(-{III}-) hlorid
Vanadijum(-{IV}-) hlorid